Фукуа — фамилия. Известные носители:
 Фукуа, Антуан (1966) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Фукуа, Иван (1909—1994) — американский легкоатлет.